Beatriu de Borbó i de Battenberg (en castellà: Beatriz de Borbón y Battenberg) (Palau Reial, Real Sitio de San Ildefonso, 22 de juny de 1909 - Roma, Itàlia, 22 de novembre de 2002), infanta d'Espanya, era la tercera filla dels reis Alfons XIII i Victòria Eugènia d'Espanya.

Biografia 
Filla del rei Alfons XIII i la reina Victòria Eugènia, va néixer amb la dignitat d'infanta d'Espanya al Palau Reial del Real Sitio de San Ildefonso el 22 de juny de 1909.

Quan es va proclamar la Segona República Espanyola, el 1931, va abandonar Espanya juntament amb la resta de la Família Reial.

Va fixar la seva residència a Roma on es casà l'any 1935 amb el noble italià Alessandro Torlonia, príncep de Civitella-Cessi, amb qui tingué quatre fills: Alessandra (1935), Marco (1937), Marino (1939) i Olimpia (1943). Atès que es va casar amb un noble membre d'una dinastia no regnant, va haver de renunciar els seus drets a la successió de la Corona espanyola a l'exili tal com es va recollir a les capitulacions matrimonials.

Va morir a la seva residència, el Palau Torlonia de Roma, el 22 de novembre de 2002 i va ser enterrada a la capital italiana. El funeral, celebrat a l'Església de Santa Maria de Montserrat, va comptar amb l'assistència dels reis Joan Carles I i Sofia d'Espanya.

Ascendents

Descendència 
Fruit del seu matrimoni amb Alessandro Torlonia van néixer quatre fills:
 Alessandra Torlonia i de Borbó (1936-2014).
 Marco Torlonia i de Borbó, príncep de Civitella-Cessi (1937-2014).
 Marino Torlonia i de Borbó (1939-1995).
 Olimpia Torlonia i de Borbó, nascuda el 1943.

Tractaments i títols 
Al llarg de la seva vida, aquests van ser els tractaments i títols que va ostentar:
 Sa Altesa Reial l'infanta Beatriu d'Espanya (22 de juny 1909 - 14 de gener de 1935).
 Sa Altesa Reial l'infanta Beatriu, princesa consort de Civitelli-Cessi (14 de gener de 1935 - 11 de maig de 1986).
 Sa Altesa Reial l'infanta Beatriu, princesa vídua de Civitelli-Cessi (11 de maig de 1986 - 22 de novembre de 2002).

Distincions

Distincions honorífiques espanyoles 
  Dama del Reial Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa.

Distincions honorífiques estrangeres 
  Dama del Sagrat Orde Militar Constantinià de Sant Jordi, gran creu (Casa de Borbó-Dues Sicílies).

Referències 

Infants d'Espanya
Dinastia borbònica
Persones del Real Sitio de San Ildefonso
Naixements del 1909
Morts a Roma
Dames de l'Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa
Polítics de la província de Segòvia